Домна (доменна піч) — металургійна піч
 Домна — християнське жіноче ім'я

Домна — село, Єравнинський район, Бурятія
 Домна — село, Читинський район, Забайкальський край
 Домна — річка, Читинський район, Забайкальський край, ліва притока Інгоди.

Домна — річка у Сновському районі Чернігівської області, ліва притока Снові